{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#CCCCFF"
!colspan="12"|
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campeón:
| 
|colspan="9" |
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Subcampeón:
| 
|colspan="9" |
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Resultado:
| 
|colspan="9" | 2-6, 7-65, 7-5
|-
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Modalidades
|-
|style="text-align: right;"|Individuales
| 
|Masculino
| 
|
| 
|-
|style="text-align: right;"|Dobles
| 
|Masculino
| 
|-
|}

 Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El serbio Filip Krajinović' ganó el título, derrotando al italiano Federico Gaio en la final por 2-6, 7-65, 7-5.

 Cabezas de serie 

  Daniel Gimeno-Traver (Cuartos de final)
  Simone Bolelli (Baja)
  Peter Gojowczyk (Baja)
  Andreas Beck ''(Primera ronda)

<li>  Filippo Volandri (Segunda ronda)
<li>  Victor Hănescu (Primera ronda)
<li>  'Filip Krajinović (CAMPEÓN)
<li>  Adrian Ungur (Primera ronda)

Cuadro 

 Q = Calificado (Qualified)
 WC = Invitado (Wild Card)

 w/o = Victoria por incomparecencia
 r = Retirado

 LL = Perdedor repescado de la fase previa (Lucky Loser)

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Cortina 2014